De Europese Spelen 2015 vormden de eerste editie van de Europese Spelen, een multisportevenement voor atleten uit Europese landen. De Spelen werden in juni 2015 gehouden in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Er deden 5898 atleten van 50 NOC's mee aan 20 sporten.

Toewijzing 
Tijdens de vierenveertigste vergadering van de Europese Olympische Comités op 8 december 2012 werd besloten tot het organiseren van de Europese Spelen. Dit is een multisportevenement waaraan alle Europese landen kunnen deelnemen. Het evenement zou elke vier jaar worden georganiseerd. Deze vergadering werd bijgewoond door 49 nationale comités. Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, werd na de stemming aangewezen als organisator van de eerste Europese Spelen. Er waren 38 stemmen voor de enige kandidaat Bakoe, en er werd acht keer gestemd tegen deze organiserende stad. Drie landen onthielden zich.

Accommodaties 
Het atletendorp was gevestigd in Nizami, een buurt in Bakoe.

Sporten 
De Europese Spelen 2015 bestonden uit 253 onderdelen verdeeld over 20 sporten. Achttien olympische en twee niet-olympische sporten (karate en sambo) stonden op het programma, maar in veel sporten was de invulling anders dan op de Olympische Spelen. De onderhandelingen over atletiek waren nog lange tijd gaande en een compromis werd bereikt dat de derde divisie van het European Team Championships zou worden gehouden in Bakoe en per geslacht als één medaille-evenement meetelde. Hieronder staan de sporten die werden gehouden op de Europese Spelen 2015.

In eerste instantie werd verwacht dat ongeveer 7000 sporters mee zullen doen, ongeveer twee derde van het aantal deelnemers aan de Olympische Zomerspelen. Uiteindelijk kwam het met 5898 iets lager te liggen.

Kalender

Deelnemende landen

Medaillespiegel 
Onderstaande tabel toont de uiteindelijke totale medaillespiegel.

Externe links 
  Officiële website Bakoe 2015

 
Europese Spelen
Evenement in Azerbeidzjan